Население Кении — совокупность всех жителей Кении.

Основные данные 

Численность населения — 45 925 300 чел. (2015 год).

Годовой прирост — 2,7 %;

Рождаемость — 37 на 1000 (фертильность — 4,6 рождений на женщину, младенческая смертность — 55 на 1000);

Смертность — 10 на 1000;

Средняя продолжительность жизни — 58 лет;

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 6,7 % (оценка на 2003 год).

Этнический состав: кикуйю — 22 % населения, лухья — 14 %, луо — 13 %, календжин — 12 %, камба — 11 %, кисии — 6 %, меру — 6 %, другие африканцы — 15 %, неафриканцы (индийцы, англичане, арабы) — 1 %.

Языки — английский и суахили, распространены местные языки.
Официальный язык Кении — английский, на нём преподают в школах и составляют все правительственные документы. Но большая часть населения говорит на суахили (язык народов банту с большим числом арабских заимствований), поэтому он считается национальным языком. Кроме того, в Кении существует более 40 местных наречий.

Грамотность — 90 % мужчин, 80 % женщин (оценка на 2003 год).

Религии — около 82 % христиане; 8,9 % африканские культы; 7 % — 8 % мусульмане. Крупнейшими христианскими конфессиями Кении являются католики (8,97 млн) и пятидесятники (7,6 млн).

5 крупнейших городов (2010) 
 Найроби — 3 246 000
 Момбаса — 918 000
 Накуру — 275 000
 Элдорет — 252 000
 Кисуму — 231 000

Примечания

См. также 
 Аборты в Кении

Ссылки 

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
 https://web.archive.org/web/20150223080259/http://www.populstat.info